НХЛ у сезоні 2017—2018 — 101-й регулярний чемпіонат НХЛ (100-й ігровий). Стартував 4 жовтня 2017. Закінчилася регулярна першість 8 квітня 2018, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 7 червня 2018 в фінальному матчі Кубка Стенлі на арені Т-Мобайл Арена у Парадайзі перемогу здобув Вашингтон Кепіталс 4:3 в матчі, 4:1 в серії над Вегас Голден Найтс та вперше здобув Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

55-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 211 хокеїстів. Першим номером драфту став швейцарець Ніко Гішір, якого обрав клуб «Нью-Джерсі Девілс».

Передсезонні матчі в Китаї 
21 та 23 вересня 2017 «Лос-Анджелес Кінгс» та «Ванкувер Канакс» провели два передсезонні матчі між собою в Шанхаї і Пекіні. Це перші матчі НХЛ на території Китаю.

Матчі регулярного чемпіонату в Швеції 

10 і 11 листопада 2017 два клуби «Колорадо Аваланч» та «Оттава Сенаторс» провели дві зустрічі між собою на стокгольмський арені Еріксон Глоб.

Матч усіх зірок НХЛ 
63-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 29 січня 2018 року на «Амалі-арена» (Тампа).

Класика НХЛ 
 16 грудня 2017 між собою зіграли «Оттава Сенаторс» та «Монреаль Канадієнс».
 1 січня на арені «Сіті Фільд» відбувся традиційний матч просто неба між клубами Нью-Йорк Рейнджерс і Баффало Сейбрс.
 3 березня 2018 відбувся матч стадіонної серії між командами Торонто Мейпл Ліфс і Вашингтон Кепіталс.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1600 хвилин ігрового часу на майданчику.

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Ніко Гішір, Нью-Джерсі Девілс
 Натан Вокер, Вашингтон Кепіталс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2017—2018
2017 у США
2018 у США
2017 у канадському спорті
2018 у канадському спорті